Margaret de Clare es el nombre por el que se conoce tanto a:

 Margaret de Clare, baronesa Badlesmere (c. 1287 – 1333/1334), hija de Thomas de Clare, señor de Thomond
 Margaret de Clare, condesa de Gloucester (1293 - 1342), hija de Gilbert de Clare, VI conde de Hertford y Juana de Acre